Eulitz steht für:

 Eulitz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen

Eulitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Eulitz (1823–1899), deutscher Politiker
 Hans von Eulitz, königlich-sächsischer General
 Marianne Burkert-Eulitz (* 1972), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Wolf-Dietrich Eulitz, deutscher Violinist und Musikmediziner